

Sedlitz, oggi Sedlice – città nella regione della Boemia Meridionale
 Sedlitz, oggi Sedlice – comune nella regione della Boemia Centrale
 Sedlitz, oggi Sedlice – comune nella regione di Vysočina

Sedlitz – frazione della città di Senftenberg (Brandeburgo)

Sedlitz, oggi Sedlice – comune nella regione di Prešov